Balance (band), een band uit New York uit begin jaren 80
 Balance (liveband), een liveband uit Nederland met zanger Danny Sopacua
 Balance (film), een film uit 1999
 Balance (Armin van Buuren), het zevende studioalbum van de Nederlandse dj Armin van Buuren
 Balance (lied), een lied van Kleine John in samenwerking met Jmani en Jhorrmountain

Zie ook
Balans (doorverwijspagina)